Verba ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Verbaitė (ledig)
Verbienė (verheiratet)

Namensträger 
 Sidney Verba (1932–2019), US-amerikanischer Politologe
 Vaidotas Verba (* 1966), litauischer Verwaltungsjurist und Diplomat

Siehe auch 
 Verb
 Vrba
 Werba

Familienname
Litauischer Personenname